Шаймерден Абильмажинович Уразалинов (; 17 ноября 1942, , Северо-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР — 30 апреля 2019) — казахстанский общественный и политический деятель.  (1975).

Биография 
Родился 11 ноября 1942 года в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

В 1965 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «горный инженер».

В 1975 году защитил учёное звание кандидата технических наук, тема диссертации: «Изучение особенностей флотации углей в многокамерной флотационной машине и обоснование оптимальных схем движения угольной пульпы при флотации на ОС».

Трудовая деятельность 
С 1960 по 1965 годы — Моторист Карагандинского треста «Углеобогащение».

С 1965 по 1984 годы — Мастер, начальник смены обогатительной фабрики треста «Карагандауглеобогащение», старший научный сотрудник ПО «Карагандауголь», главный инженер горно-обогатительной фабрики «Саранская», директор обогатительной фабрики «Карагандинская».

С 1984 по 1987 годы — Председатель Октябрьского райисполкома города Караганды.

С 1987 по 1997 годы — Председатель горисполкома, председатель горсовета и горисполкома, глава администрации, аким города Караганды.

С 1997 по 1999 годы — Советник акима Карагандинской области, председатель Дисциплинарного совета при акиме Карагандинской области.

С 2007 по 2008 годы — Советник председателя правления, главный менеджер акционерного общества «ФУР „Казына“».

С 2008 года — Член совета директоров акционерного общества «Страховая компания „АСКО“».

С 11 февраля 2009 года — Председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации.

Выборные должности, депутатство 
В 1990 году был кандидатом в депутаты 12 созыва Верховного Совета Казахской ССР.

С октябрь 1999 по ноябрь 2004 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІ созыва, зам. руководителя фракции партии «Отан» в Парламенте Республики Казахстан, руководитель депутатской группы «Намыс».

С сентябрь 2004 по июнь 2007 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІІ созыва (округ № 37), секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Енбек».

Член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Ауыл».

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (СССР, 1981 года)
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 Почётный гражданин города Караганды (15 апреля 1998 года) за большой вклад в развитие города, а также угольной промышленности Карагандинского угольного бассейна и активное участие в общественной жизни.
 Медаль «Астана» (1998)
 Орден Парасат (декабрь 2004 года)
 Награждён личным нагрудным знаком «Алтын барыс» и Благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.
 Почётная грамота министра энергетики Республики Казахстан.
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006) 
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (дважды 2011) и др.

Ссылки

Примечания 

Выпускники Карагандинского технического университета
Председатели Карагандинского горисполкома
Акимы Караганды
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Почётные граждане Караганды
Члены партии «Аманат»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва